Montalbán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montalbán (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Montalbán (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar